Catharinea är ett släkte av bladmossor. Catharinea ingår i klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Catharinea är ett namn som förkastats och inte längre används.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Egentliga bladmossor
Catharinea